Le tournoi de tennis de Brisbane est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1990, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Natasha Zvereva remporte le simple dames. En finale, elle bat Rachel McQuillan, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Helena Suková.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Saison 1990 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1990
Brisbane
Tennis en Australie en 1990
Tennis en janvier 1990